Fredrik Olof Larzon (* 25. April 1973 in Örebro) ist ein schwedischer Schlagzeuger und Mitglied der Skatepunkband Millencolin.

Er trat zuletzt in die Formation ein, anfangs war Mathias Färm (jetziger Gitarrist der Band) am Schlagzeug tätig. Vor Millencolin spielte er in der Band KungPung.

Weblinks 
 

Musiker (Schweden)
Schlagzeuger
Schwede
Geboren 1973
Mann